Wilcox může být:

 Wilcox County – název dvou okresů v USA

příjmení
 Lisa Wilcox (* 1964) – americká herečka
 Robert William Wilcox (1855–1903) – havajský politik